Дэна Линн (), урождённая Дэна Джеймс (, ) — американская порноактриса, лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 5 марта 1969 года в США. Дебютировала в порноиндустрии в 1987 году, в возрасте 18 лет.

Снималась для таких студий, как Caballero Home Video, CDI Home Video, Leisure Time Entertainment, Metro, Pleasure Productions, Venus 99, VCA Pictures, Vivid Entertainment и других.

В 1989 году получила премию AVN Awards в номинации «лучшая групповая сцена» за Ghostess With The Mostest совместно с Аей, Лизой Брайт, Блейком Палмером и Джои Сильвера.

Ушла из индустрии в 1993 году, снявшись в 100 фильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Amos and Candy
 Educating Kascha
 Kascha and Friends

Примечания

Ссылки 
 Dana Lynn на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Dana Lynn на Adult Film Database (AFDB)
 Dana Lynn на сайте AVN

Порноактрисы США